Alessandro d'Este peut désigner :

 Alessandro d'Este, nom donné à deux fils nés du  de Lucrèce Borgia avec Alphonse  d'Este, duc de Ferrare.
 Alessandro d'Este (1568-1624), cardinal italien créé par le pape Clément VIII le